Consuelda real puede referirse a:
 El nombre común de la planta Consolida ajacis.
 El nombre común de la planta Consolida orientalis.
 El nombre común de la planta Consolida pubescens.
 El nombre común de la planta Consolida regalis.